Текпанзакуалко има више значења:

 Текпанзакуалко (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текпанзакуалко (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику